Осколково — название нескольких населённых пунктов:
 Осколково — село в Алейском районе Алтайского края.
 Осколково — село в Мглинском районе Брянской области.
 Осколково — село в Стародубском районе Брянской области.
 Осколково — деревня в Ненецком автономном округе.
 Осколково — посёлок в Асиновском районе Томской области.

См. также 
 Сколково